Amphoe Bang Bo (Thais alfabet: บางบ่อ) is een district van de provincie Samut Prakan in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 8 tambon (gemeenten), te weten:

Bang Bo
Samut Prakan (provincie)